Вели́кое Село́: населённые пункты в Белоруссии и России.

Белоруссия

Брестская область 
 Великое Село — деревня в Барановичском районе.
 Великое Село — деревня в Пружанском районе.

Витебская область 
 Великое Село — деревня в Верхнедвинском районе.
 Великое Село — деревня в Лиозненском сельсовете Лиозненского района.
 Великое Село — деревня в Стасевском сельсовете Лиозненского района.
 Великое Село — деревня в Полоцком районе.
 Великое Село — деревня в Богдановском сельсовете Сенненского района.
 Великое Село — деревня в Коковчинском сельсовете Сенненского района.
 Великое Село — деревня в Ходцевском сельсовете Сенненского района.
 Великое Село — деревня в Шарковщинском районе.

Гродненская область 
 Великое Село — деревня в Волковысском районе.
 Великое Село — деревня в Кореличском районе.
 Великое Село — деревня в Голдовском сельсовете Лидского района.
 Великое Село — деревня в Круповский сельсовете Лидского района.
 Великое Село — деревня в Свислочском районе.
 Великое Село — деревня в Василишковском сельсовете Щучинского района.
 Великое Село — деревня в Желудокском сельсовете Щучинского района.

Минская область 
 Великое Село — деревня в Дзержинском районе.
 Великое Село — деревня в Минском районе.
 Великое Село — деревня в Молодечненском районе.

Россия 
 Великое Село — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Великое Село — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Великое Село — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Великое Село — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Великое Село — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Великое Село — деревня в Скребловском сельском поселении Лужского района Ленинградской области.
 Великое Село — деревня в Оредежском сельском поселении Лужского района Ленинградской области.
 Великое Село — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Великое Село — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Великое Село (Великосельское сельское поселение) — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Великое Село (Залучское сельское поселение) — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Великое Село — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Великое Село — деревня в Порховском районе Псковской области (Логовинская волость).
 Великое Село — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Великое Село — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области (Новгородкинская волость).
 Великое Село — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Великое Село — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Великое Село — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Великое Село — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Великое Село — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.